Supernova je:
 supernova, hvězdná exploze 

V přenesených významech: 
 Dacia SuperNova, typ osobního automobilu
 Nokia Supernova, typová řada mobilních telefonů Nokia
 Supernova (film, 2000), film USA z roku 2000, režie Thomas Lee
 Supernova (film, 2005), film USA z roku 2005, režie John Harrison
 Supernova (kanál TV Nova), v minulosti zamýšlený druhý program televize Nova
 Supernova (jihokorejská skupina), jihokorejská klučičí kapela
 Supernova (kniha, 2020), kniha z trilogie Renegáti